Hedehusene (plaats), plaats in Denemarken
 Hedehusene (parochie), parochie in Denemarken